Il singolare del torneo di tennis Fairfield County International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roger Taylor che ha battuto in finale Alex Mayer 7-5, 5-7, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fairfield County International 1975